Dans l'univers de fiction de Star Trek, la soupe au plomik (en vulcain Shur t'plomik) est un mets traditionnel vulcain, préparé à base d'un légume justement nommé plomik.

La soupe au plomik apparaît généralement comme fade au goût des humains, mais il s'agit d'un repas très apprécié d'un Vulcain, et au demeurant excellent pour son organisme.

Culture de Star Trek
Spécialité culinaire de fiction